Жанаауыл — название населённых пунктов в Казахстане:

 Жанаауыл — село в Курмангазинском районе Атырауской области.
 Жанаауыл — село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Жанаауыл — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Жанаауыл — село в подчинении городской администрации Караганды Карагандинской области.
 Жанаауыл (бывшее Тельманское) — село в Жетысайском районе Туркестанской области.